Südostfront bezeichnet:

 Südostfront (Rote Armee), einen Großverband der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg
 Südostfront (Russischer Bürgerkrieg), einen Großverband der Roten Armee im Russischen Bürgerkrieg
 im Sprachgebrauch der Mittelmächte den Frontverlauf auf dem Balkan im Ersten Weltkrieg, siehe Balkanfront (Erster Weltkrieg)